Lillinger ist der Familienname folgender Gebrüder:

Christian Lillinger (*  1984), deutscher Schlagzeuger, Komponist und Perkussionist
Robert Lillinger (* 1990), deutscher Dirigent, Pianist und Komponist